Смышляевка:

 Смышляевка — посадочная площадка (бывший аэропорт) в городе Самара.
 Смышляевка — посёлок городского типа, Волжский район, Самарская область.
 Смышляевка — село, Кузоватовский район Ульяновской области.